Сезон 2009/10 — 95-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 18-й в Премьер-лиге, а также 104-й год со дня основания футбольного клуба. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов УЕФА, клуб провел один из самых успешных сезонов в своей истории. Клуб одержал победу в Премьер-лиге спустя 4 года после последнего чемпионства, и защитил Кубок Англии, став седьмым английским клубом, который выиграл золотой дубль.

Составы команд

Основной состав

Резервный состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 23 000 000

Зима 
В зимнее трансферное окно клуб не совершал трансферных сделок.

Общие расходы:  0

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 850 000

Зима 

Общие доходы:  £ 0

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы

Лето:  23 000 000

Зима:  0

Всего:  23 000 000

Доходы

Лето:  850 000

Зима:  0

Всего:  57 500 000

Прибыль

Лето:  22 150 000

Зима:  0

Всего:  22 150 000

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду

|-
1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен.
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

1 матч Суперкубка Англии в этой таблице не учтен. В нём применялась схема 4-3-2-1.

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб

Тренерский штаб 

|}

Другая информация 

|}

Соревнования

Товарищеские матчи

World Football Challenge

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2009/10 — 28-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который длился с 15 августа 2009 года по 9 мая 2010 года. «Челси» завоевал свой четвертый чемпионский титул набрав 86 очков, на 1 больше чем «Манчестер Юнайтед».

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам 

|}

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Группа D

Плей-офф

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2009/2010
2010
Челси